

Geografia 
 Francia
 Merles – comune nella regione dell'Occitania
 Merles-sur-Loison – comune nella regione del Grand Est
 Rouvroy-les-Merles – comune nella regione dell'Alta Francia